Black Brook ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Großbritannien:
 Black Brook (River Stour), Zufluss des River Stour in Suffolk
 Black Brook (River Yarrow), Zufluss des River Yarrow in Lancashire
 Black Brook (Tanner’s Brook), Zufluss des Tanner’s Brook in Surrey

in den Vereinigten Staaten:
 Black Brook (Clinton Country), Ort im Clinton County, New York